system – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić powiązane elementy
 system – w geologii, jednostka chronostratygraficzna stanowiąca część eratemu
 system – w grze fabularnej, zbiór informacji o zasadach i świecie przedstawionym

Informatyka 
 System – rodzina czcionek występująca w systemach rodziny Microsoft Windows
 System – wczesna nazwa systemu Mac OS
 System – program dla komputera Cobra 1

Tytuły dzieł 
 System – powieść Michaela Crichtona
 System – film z 1995 roku
 System – serial telewizyjny
 System – amerykański dramat filmowy z 2015 roku
 System – singiel zespołu The Marians
 System – singiel zespołu Coma z albumu Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków

Inne 
 Systemy monetarne w Polsce
 System opieki zdrowotnej w Polsce
 System podatkowy w Polsce
 System emerytalny w Polsce
 System oświaty w Polsce
 Systemy ustrojowe w poszczególnych państwach
 Systematyka organizmów
 Systematyka ptaków
 Systemy oznaczania zębów

Zobacz też